Кен Ватанабе () је јапански глумац, рођен 21. октобра 1959. године у Коидеу (Јапан).

Филмографија 

|-
| 2000. || Свемирски Путници || Space Travelers || Сакамаки||
|-
| 2001.|| Генџи: Хиљаду година љубави || Genji: A Thousand-Year Love || Фуџивара Нобутака||
|-
| 2003.|| Последњи самурај || The Last Samurai || Кацимото Морицугу||
|-
| 2005.|| Бетмен почиње || Batman Begins || лажни Ра'с ал Гул ||
|-
| 2005.|| Година један на северу || Year One in the North || Хидеаки Комацубара||
|-
| 2006.|| Писма са Иво Џиме || Letters from Iwo Jima || Курибајаши Тадамичи ||
|-
| 2009.|| Несаломив || The Unbroken || Хаџиме Онџи||
|-
| 2010.|| Шанг хаи || Shanghai || Капетан Танака||
|-
| 2010.|| Почетак || Inception || господин Саито||
|-
| 2013.|| Непомирљиви || Unforgiven || Жубеи Камата||
|-
| 2014.|| Годзила ||Godzilla || др Иширо Серизава||
|-
| 2014.|| Трансформерси: Доба изумирања || Transformers: Age of Extinction || Дрифт (глас) ||
|-
| 2015.|| Море Дрвећа || Sea of Trees || Такуми Накамура||
|-
| 2016.|| Љутња || Rage || Јохеи Маки||
|-
| 2017.|| Трансформерси: Последњи витез || Transformers: The Last Knight || Дрифт (глас) ||
|-
| 2019.|| Годзила: Краљ чудовишта || Godzilla: King of the Monsters || др Иширо Серизава||
|-
| 2019.|| Покемон: Детектив Пикачу || Pokemon: Detective Pikachu || Јошида||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Јапански глумци